О́грский райо́н (латыш.: Ogres rajons) — расформированный административный район в центральной части Латвии в области Видземе в 34 км к востоку от Риги. Граничил с Рижским, Бауским, Цесисским, Айзкраукльским и Мадонским районами Латвии.

Населённые пункты 
 города:
 Огре — 26573 чел
 Кегумс — 2588 чел
 Икшкиле - 3993 чел
 Лиелварде — 5206 чел

Волости:
 Бирзгальская волость
 Бирзгале
 Даугавиеши
 
 
 
 
 
 
 Кейпене (центр)
 
 
 
 
 
 Лаубере (центр)
 
 
 
 
 
 
 
 Мадлиена (центр)
 
 
 
 Личупе (центр)
 
 
 
 
 Меньгеле (центр)
 
 
 Друвиняс 
 Силавас 
 Урдзиня 
 Циемупе (центр)
 Рембатская волость
 Рембате (центр)
 
 
 
 
 
 Сунтажи (центр)
 
 
 
 
 Бевулены 
 Виртычены 
 Дреймани 
 Звайгзнытес 
 Лакстене 
 Расас 
 Таурупе (центр)
 
 
 
 
 Тинужи (центр)
 
 
 
 
 
 Дзелмес
 Юмправа (центр)

Экономика района

Промышленность

Промышленные предприятия

Сельское хозяйство

Транспорт 
Транспортные связи Огрского района осуществляются через железную дорогу (34 км от Риги)

Ресурсы

Земельные ресурсы

Лесные ресурсы

Минеральные ресурсы

Водные ресурсы

Памятники природы

Культура и образование

Здравоохранение

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Огрского района по состоянию на 1 апреля 2000 год года — 63 064 человек, плотность — 34,21 человек на км2.

Религиозный состав населения
В подавляющем большинстве население Огрского района исповедует лютеранство. Русские исповедуют православие.

История района 
До 1917 года на территории Огрского района располагалась восточная часть Рижского уезда Лифляндской губернии. 11 ноября 1959 года к Огрскому району были присоединены части территорий упразднённых Балдонского, Плявиньского и Эргльского районов.

Известные уроженцы и жители 
 Бренценс, Эдуард (1885-1929) — латышский живописец, график, театральный художник, иллюстратор и декоратор. Один из основателей латышской профессиональной сценографии.

Примечания 

Районы Латвии